«Вот так тигр!» — советский рисованный мультипликационный фильм о котёнке, возомнившем себя тигром. Режиссёрский дебют Александра Трусова.

Сюжет 
Однажды полосатый котёнок, заметив в книжке картинку с грозным тигром, находит, что очень похож на него и решает стать тигром. Он пытается напугать своим видом то щенка, то индюка, то козлёнка, но всё тщетно, никто его не боится. И только маленький мышонок, увидев его, мчится стремглав в свою норку. Обрадованный, котёнок рассказывает маме о своём успехе, но она объясняет, что мыши всегда боятся кошек. Посчитав, что быть тигром не так уж интересно, котёнок бежит играть с мячиком.

Над фильмом работали 
 Автор сценария: Елена Селезнёва
 Режиссёр: Александр Трусов
 Художники-постановщики: Игорь Подгорский, Александр Трусов
 Композитор: Татьяна Назарова
 Оператор: Екатерина Ризо
 Звукооператор: Николай Прилуцкий
 Художники-мультипликаторы: Рената Миренкова, Борис Бутаков, Татьяна Таранович, Леонид Каюков, Константин Чикин, Владимир Арбеков, Владимир Крумин, Николай Фёдоров

Роли озвучивали 
 Рина Зелёная — Котёнок
 Клара Румянова — Цыплёнок
 Тамара Дмитриева — Кошка
 Юрий Хржановский — Щенок

Награды 
  — Международный фестиваль детских фильмов в Никочеа (Аргентина): «Серебряный Кубок»

Видео 
Данный мультфильм был выпущен на VHS (в начале 1990-х) и DVD (2000-е) компанией «Крупный план». При записи была использована цифровая реставрация изображения и звука. Кроме него, на диске также содержались и другие мультфильмы: «Волк и семеро козлят», «Рикки-тики-тави», «Храбрец-удалец», «Про бегемота, который боялся прививок» «Огуречная лошадка».

 Звук — Русский Dolby Digital 5.1 Stereo; Русский Dolby Digital 1.0 Mono;
 Региональный код — 0 (All);
 Изображение — Standart 4:3 (1,33:1);
 Цвет — PAL;
 Упаковка — Коллекционное издание;
 Дистрибьютор — Крупный План.

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1963 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о кошках